Hold Up – singolo di Beyoncé del 2016
 Hold-up – in economia, situazione nella quale due parti stiano per effettuare una transazione che richieda investimenti specifici da una parte o dall'altra
 Hold-Up - Istantanea di una rapina (Hold-Up) – film del 1974 diretto da Germán Lorente
 Hold-Up – film del 1985 diretto da Alexandre Arcady